Ad 's-Gravesande, Nederlands programmamaker
 Arent van 's-Gravesande, Nederlands bouwkundige uit de 17e eeuw
 Willem Jacob 's Gravesande, Nederlands wetenschapper
 G.H. 's-Gravesande, Nederlands schrijver en journalist

 Storm van 's Gravesande, Nederlands geslacht
 Bertram Storm van 's Gravesande
 Carel Nicolaas Storm van 's Gravesande
 Jan Storm van 's Gravesande
 Laurens Storm van 's Gravesande
 Nicolaas Jeremias Storm van 's Gravesande

Zie ook 
 's-Gravenzande